Сергей Владимирович Павлович () — российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в тяжёлой весовой категории. Бывший чемпион Fight Nights Global в тяжёлом весе. Чемпион России, Европы и мира по универсальному бою.
По состоянию на 6 декабря 2022 года занимает 3 строчку официального рейтинга UFC в тяжёлом весе.

Биография 
В пять лет начал заниматься греко-римской борьбой под руководством тренера Александра Фёдоровича Алояна. Борьбой занимался до 11 класса. После прохождения службы в ВДВ начал заниматься армейским рукопашным боем и боевым самбо.

Fight Nights Global 
Выступления в профессиональном ММА начал в промоушене Fight Nights Global, под эгидой которого провёл 11 боёв, не потерпев ни одного поражения. 2 июня 2017 года в бою против Михаила Мохнаткина завоевал титул чемпиона в тяжёлом весе одержав победу единогласным решением судей. 19 ноября 2017 года защитил титул чемпиона в тяжёлом весе в бою против Кирилла Сидельникова.

Ultimate Fighting Championship 
В 2018 году подписал контракт с UFC. В своём дебютном поединке в UFC против нидерландца Алистара Оверима проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Затем одержал победу нокаутом в первом раунде над бразильцем Марсело Голмом и был награждён призом за лучшее выступление вечера. В следующем бою против американца Мориса Грина одержал победу в первом раунде техническим нокаутом.

После более чем двухлетнего простоя, в марте 2022 года выступил на турнире UFC Fight Night: Волков vs. Аспиналл, против своего соотечественника Шамиля Абдурахимова. Павлович одержал победу техническим нокаутом в первом раунде, уронив соперника апперкотом и добив его. При этом Абдурахимов, потерпевший третье досрочное поражение подряд, остался недоволен остановкой, посчитав действия рефери преждевременными.

31 июля 2022 года на турнире UFC 277: Пенья vs. Нунис 2 за 55 секунд нокаутировал американца Деррика Льюиса. Несмотря на падение Льюиса головой вперед, многие профессиональные бойцы, а также фанаты, освиставшие Павловича во время послематчевого интервью, посчитали остановку боя преждевременной.
3 декабря 2022 нокаутировал Тая Туивасу и получил бонус за выступление вечера

Титулы и достижения

Смешанные единоборства 
 Fight Nights Global
 Чемпион FNG в тяжёлом весе (один раз)
 Обладатель премии «Выступление вечера» (три раза) против Марсело Голма, Шамиля Абдурахимова и Тая Туивасы

Универсальный бой 
 Чемпион России
 Чемпион Европы
 Чемпион мира

Статистика в смешанных единоборствах 

|Победа
|align=center|17-1
|| Тай Туиваса
|KO (удары)
|UFC on ESPN: Томпсон vs. Холланд
|
|align=center|1
|align=center|0:54
| Орландо, Флорида, США
|
|-
|Победа
|align=center|16-1
|| Деррик Льюис
|TKO (удары)
|UFC 277
|
|align=center|1
|align=center|0:55
| Даллас, Техас, США
|
|-
|Победа
|align=center|15-1
| Шамиль Абдурахимов
|TKO (удары)
|UFC Fight Night: Волков vs. Аспиналл
|
|align=center|1
|align=center|4:03
| Лондон, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|14-1
| Морис Грин
|TKO (сдача от ударов)
|UFC Fight Night 162 — Maia vs. Askren
|
|align=center|1
|align=center|2:11
| Сингапур, Сингапур
|
|-
|Победа
|align=center|13-1
| Марсело Голм
|KO (удары)
|UFC Fight Night 149 — Overeem vs. Oleynik
|
|align=center|1
|align=center|1:06
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|12-1
| Алистар Оверим
|TKO (удары)
|UFC Fight Night: Blaydes vs. Ngannou 2
|
|align=center|1
|align=center|4:21
| Пекин, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|12-0
| Кирилл Сидельников
|TKO (оверхенд и добивание)
|FNG — Fight Nights Global 79
|
|align=center|1
|align=center|2:45
| Пенза, Россия
|Защитил титул чемпиона Fight Nights Global в тяжёлом весе.
|-
|Победа
|align=center|11-0
| Михаил Мохнаткин
|Единогласное решение
|FNG — Fight Nights Global 68
|
|align=center|5
|align=center|5:00
| Санкт-Петербург, Россия
|Завоевал титул чемпиона Fight Nights Global в тяжёлом весе.
|-
|Победа
|align=center|10-0
| Алексей Кудин
|Единогласное решение
|EFN — Fight Nights Global 54
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-0
| Ахмедшейх Гелегаев
|TKO (удары руками и коленями)
|EFN — Fight Nights Global 51
|
|align=center|1
|align=center|3:35
| Каспийск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
| Шабан Ка
|TKO (оверхенд и добивание)
|EFN 50 — Emelianenko vs. Maldonado
|
|align=center|1
|align=center|1:54
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
| Магомедбаг Агаев
|Единогласное решение
|Fight Nights Global 46 — Mokhnatkin vs. Kudin
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Рубен Вольф
|TKO (сдача от ударов)
|EFN — Fight Nights Moscow
|
|align=center|1
|align=center|2:02
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Султан Муртазалиев
|KO (удары)
|EFN — Fight Nights Dagestan
|
|align=center|1
|align=center|0:59
| Каспийск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Владимир Дайнеко
|KO (удар)
|Fight Nights — Sochi
|
|align=center|1
|align=center|0:24
| Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Илья Шкондрич
|KO (удары)
|Full Fight 1 — Slovakia and Czech vs. Russia
|
|align=center|1
|align=center|1:15
| Банска-Бистрица, Словакия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Сергей Буйначев
|TKO (cдача от ударов)
|Fight Nights — Cup of Moscow
|
|align=center|1
|align=center|0:20
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Александр Деревянко
|TKO (удары)
|Fight Nights — Battle of Moscow 18
|
|align=center|1
|align=center|3:52
| Москва, Россия
|Дебют в Fight Nights Global.
|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Действующие бойцы UFC